

Anni
16 – anno del I secolo d.C.
16 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
16 – numero naturale

Musica 
 16 – album di Robin Packalen del 2014
 16 – album di Einar Solberg del 2023